Sezóna 1968/69 Veletržního poháru byla 11. ročníkem tohoto poháru. Vítězem se stal tým Newcastle United FC.

První kolo

Druhé kolo

Třetí kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Externí odkazy 
 Inter-Cities Fairs Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Pohár UEFA
Fotbal v Evropě v roce 1968
Fotbal v Evropě v roce 1969